Sand Castle steht für:

 Sand Castle (2015), amerikanischer Kurzfilm von Rob Feld 
 Sand Castle (2017), amerikanischer Spielfilm von Fernando Coimbra
 The Sand Castle, Originaltitel von Le château de sable, kanadischer Film von Co Hoedeman (1977)